Şəkərli – centro abitato del distretto di Ağstafa, in Azerbaigian
 Şəkərli – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian